Нехай життя буде таким, яким воно є () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми та створений компанією BKM. В головних ролях — Ертан Сабан, Озге Озберк, Деврім Озкан, Нільсу Берфін Акташ, Бурак Демір.

Перша серія вийшла в ефір 21 липня 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Алтан Донмез.

Сценарист серіалу — Гані Мюжде.

Сюжет 
Саді Паясли — бос одного з найбільших мафіозних угруповань. Щойно виживши після останньої розбірки чоловік усвідомлює, що хоче докорінно змінити своє життя. Не придумавши нічого кращого, Саді стає шкільним вчителем. Учні одного престижного навчального закладу впевнені у своїй недоторканності. Вони — те саме покоління Z, яке вважає себе розумнішим за інших. Ці школярі не поважають вчителів та не вважають їх для себе авторитетом. Але, зіткнувшись із новим викладачем на ім'я Саді, вони розуміють, що їхнє навчання тільки почалося…

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Нагороди

Примітки

Посилання 

 Нехай життя буде таким, яким воно є на офіційному каналі Show TV
 
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою